Gry:
 The Sims (seria) – seria gier komputerowych wydanych przez Electronic Arts
 The Sims – symulacyjna gra komputerowa z 2000
 The Sims 2 – druga część gry The Sims
 The Sims 3 – trzecia część gry The Sims
 The Sims 4 – czwarta część gry The Sims

Rzeki:

 Sims – rzeka w Bawarii

Miejscowości w USA:
 Sims – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Wayne
 Sims – jednostka osadnicza w stanie Indiana, w hrabstwie Grant
 Sims – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Wilson
Gminy w USA:
 Sims (ang. Sims Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Grant
 Sims (ang. Sims Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Arenac